Oroszország
 Rasszoha – a Jaszacsnaja mellékfolyója
 Rasszoha – a Popigaj mellékfolyója
több kisebb folyó neve (Alsó-, Felső-, Bal- és Jobb-Rasszoha).